Arturo González puede estar refiriéndose:

 Arturo González-Campos (1969-), guionista español.
 Arturo González González (1994-), futbolista mexicano.
 Arturo González Gil (1896-1936), militar español.
Arturo Gónzalez Panero, político español.
 Arturo González y Sánchez (1936-), economista mexicano.